Губайду́лин, Губайду́ллин () — башкирская фамилия. Происходит от личного имени Губайдулла.

Известные носители:
 Губайдулин, Альберт Ринатович (род. 1966) — советский, таджикистанский и российский футболист.
 Губайдуллин, Ахат Шарифуллович (1919—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Губайдуллин, Газиз Салихович (1887—1938) — татарский писатель, историк и литературовед, общественный деятель.
 Губайдуллин, Дамир Анварович (род. 1957) — специалист в области механики многофазных сред.
 Губайдуллин, Камиль Губаевич (1949—2017) — советский и российский художник-график, преподаватель высшей школы.
 Губайдуллин, Мансур Садыкович (1920—2008) — экономист, академик, профессор, доктор экономических наук.
 Губайдуллин, Марат Рустамович (род. 1980) — российский пианист.
 Губайдуллин, Миннигали Хабибуллович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Губайдуллин, Наиль Шагбинович (1928—2011) — советский музыковед и композитор, кандидат искусствоведения.
 Губайдуллин, Ринат Шайхуллович (род. 1960) — депутат Государственной думы.
 Губайдуллин, Сафиулла Салимуллович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Губайдуллин, Экзам Саматович (род. 1953) — доктор сельскохозяйственных наук.

Двойная фамилия 
 Кульпин-Губайдуллин, Эдуард Сальманович (1939—2015) — российский историк, востоковед, основатель школы СЕИ.